|Список видів роду колібія:

Список, який станом на 27.10.2019 містить 255 визнаних видів роду колібія (Collybia), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Collybia acicola Singer, 1952
 Collybia acicularis Velen., 1939
 Collybia acuminata Massee, 1908
 Collybia adusta Velen., 1920
 Collybia aggregata Henn. ex Sacc. & P.Syd., 1899
 Collybia albelloavellanea Singer, 1955
 Collybia albimollis Corner, 1994
 Collybia alboflavida (Peck) Kauffman, 1923
 Collybia albofurfuracea Beeli, 1938
 Collybia albomarginata Velen., 1947
 Collybia alutacea Cleland, 1931
 Collybia amabilipes (Peck) Sacc., 1887
 Collybia amazonensis Singer, 1989
 Collybia apiahyna Speg., 1889
 Collybia asterospora Torrend, 1913
 Collybia atroviridis (Berk. & M.A.Curtis) Pegler, 1987
 Collybia attenuata R.Heim, 1968
 Collybia aurantiella (Speg.) Speg., 1887

B 

Collybia bakerensis A.H.Sm., 1944
 Collybia bakeri Dennis, 1970
 Collybia batistae Singer, 1965
 Collybia bezdeki Velen., 1920
 Collybia bianastomosans Rick, 1938
 Collybia bingensis Beeli, 1933
 Collybia bohemica Velen., 1920
 Collybia borealis Lloyd, 1900
 Collybia brasiliensis (Berk. & Mont.) Dennis, 1951
 Collybia broomeana (Berk.) Manjula, 1983
 Collybia brunneola Vilgalys & O.K.Mill., 1983
 Collybia brunneosetosa Dennis, 1951
 Collybia brunnescens Peck, 1906

C 

Collybia caffrorum (Kalchbr. & MacOwan) D.A.Reid, 1975
 Collybia calabarensis Syd. & P.Syd., 1903
 Collybia caldarii (Berk.) Sacc., 1887
 Collybia candicans Velen., 1920
 Collybia capillaris A.Blytt, 1905
 Collybia chordipes Rick, 1938
 Collybia cirrhata (Schumach.) Quél., 1872
 Collybia citrina B.Liu, Rong & H.S.Jin, 1984
 Collybia clypeolata Beeli, 1933
 Collybia collybiiformis (Murrill) Singer, 1942
 Collybia compressa Velen., 1920
 Collybia compressiceps H.E.Bigelow, 1976
 Collybia condimentodora Raithelh., 1972
 Collybia cookei (Bres.) J.D.Arnold, 1935
 Collybia cremoracea Peck, 1887
 Collybia cryptocaryicola Garrido, 1988
 Collybia crystallifera Velen., 1939
 Collybia cylindrospora Kauffman, 1926
 Collybia cystidifera Velen., 1947

D 

Collybia dealbata (Berk. & M.A.Curtis) Dennis, 1951
 Collybia deceptiva Corner, 1994
 Collybia delicata Thiers, 1958
 Collybia distortiformis (Singer) Singer, 1962
 Collybia dorotheae (Berk.) Sacc., 1887
 Collybia dubia Rick, 1938
 Collybia dulcis (Beeli) Singer, 1964

E 

Collybia effusa Har.Takah., 2001
 Collybia egregis Halling, 1983
 Collybia embrapaensis Singer, 1989
 Collybia endota Grgur., 1997
 Collybia erinensis Dennis, 1951
 Collybia esculentoides (Peck) Sacc., 1891
 Collybia eucalypti Massee, 1899
 Collybia eucalyptorum Cleland, 1931

F 

Collybia fascicularis (Rick) Singer, 1962
 Collybia ferruginescens Velen., 1939
 Collybia fimicola Earle, 1905
 Collybia fissipes Maire, 1937
 Collybia flagellipes R.E.Fr., 1900
 Collybia flavomycelina Singer, 1952
 Collybia fragrantissima A.Pearson, 1950
 Collybia funifera Velen., 1920

G 

Collybia gilva (Pat.) Singer, 1951
 Collybia gregaria Błoński, 1889
 Collybia grinbergsii E.Valenz. & G.Moreno, 1994
 Collybia griseofusca L.M.Dufour & H.Poiss., 1927
 Collybia griseolobrunneola (Singer) Singer, 1973

H 

Collybia harrisii (Murrill) Singer, 1965
 Collybia hedrychii Velen., 1920
 Collybia henriettae (W.G.Sm.) Sacc. & D.Sacc., 1905
 Collybia hepatica (Berk.) Pegler, 1965
 Collybia himalaica Manjula, 1983
 Collybia horakii Raithelh., 1983

I 

Collybia inconspicua Singer, 1989
 Collybia incrustata O.K.Mill., 1982
 Collybia ingratoides Raithelh., 1972
 Collybia iridescens (Berk.) Manjula, 1983
 Collybia ixotrama Singer, 1973

K 

Collybia kirchneri (Thüm.) Halling & T.J.Baroni, 1989
 Collybia konradiana Singer, 1962
 Collybia kurara Grgur., 1997

L 

Collybia laccatina (Berk.) Sacc., 1887
 Collybia laricina Velen., 1939
 Collybia latifolia Speg., 1889
 Collybia lepiotioides Rick, 1938
 Collybia leucocephaloides (Peck) Singer, 1942
 Collybia ligniaria Peck, 1902
 Collybia lignicola Thiers, 1958
 Collybia lindquistii Singer, 1952
 Collybia ludmilae Velen., 1939
 Collybia lutescens Velen., 1920

M 

Collybia macrosperma Har.Takah., 2001
 Collybia macrotatorhiza Speg., 1919
 Collybia maculatoides A.Pearson, 1950
 Collybia marasmiformis Velen., 1920
 Collybia margarita (Murrill) Singer, 1951
 Collybia matris S.Ito & S.Imai, 1939
 Collybia maulensis Garrido, 1988
 Collybia maxima Velen., 1926
 Collybia mendax Maire, 1933
 Collybia milliaris Velen., 1939
 Collybia moldavica Velen., 1926
 Collybia mollis Velen., 1920
 Collybia montevideensis Speg., 1926
 Collybia moola Grgur., 1997
 Collybia multijuga (Berk. & Broome) Sacc., 1887
 Collybia murrilliana Singer, 1951
 Collybia muscipula (Cooke & Massee) McAlpine, 1895

N 

Collybia nahuelbutensis Garrido, 1988
 Collybia naucoriiformis Velen., 1920
 Collybia neofusipes Hongo, 1969
 Collybia nephelodes (Berk. & Broome) Sacc., 1887
 Collybia nijerria Grgur., 1997
 Collybia nivea (Mont.) Dennis, 1951
 Collybia njalaensis (Beeli) Pegler, 1968
 Collybia nobilior Singer, 1989
 Collybia nummularia (Lam.) Gillet, 1876

O 

Collybia ochraceitenax Corner, 1994
 Collybia ochroleuca Peck, 1894
 Collybia octobrina Velen., 1947
 Collybia olivaceobrunnea A.H.Sm., 1941
 Collybia orientalis Pat., 1917
 Collybia ozeensis Kobayasi, 1954
 Collybia ozes (Fr.) P.Karst., 1879

P 

Collybia pampicola Speg., 1926
 Collybia panacea Velen., 1947
 Collybia papilliformis Kauffman, 1929
 Collybia paranaguae Singer, 1955
 Collybia paupertina A.Pearson, 1952
 Collybia paurospora (Singer) Singer, 1962
 Collybia peladae Singer, 1969
 Collybia percava Cleland, 1933
 Collybia perstrictifolia Speg., 1889
 Collybia petrakii Hruby, 1930
 Collybia phoebophila Singer, 1952
 Collybia phylladophila Singer, 1952
 Collybia phylladophiloides Singer, 1989
 Collybia picetorum Velen., 1922
 Collybia pinacea Velen., 1947
 Collybia pinastris (Kauffman) Mitchel & A.H.Sm., 1978
 Collybia pinicola (Murrill) Singer, 1942
 Collybia pinicolens Cleland, 1934
 Collybia piperata (Beeli) Singer, 1964
 Collybia platensis (Speg.) Singer, 1952
 Collybia pluteoides Rick, 1938
 Collybia podperae Hruby, 1930
 Collybia pomacea Velen., 1939
 Collybia proletaria Dennis, 1961
 Collybia pruni J.Podzimek, 1927
 Collybia pseudoboryana Dennis, 1951
 Collybia pseudocalopus (Henn.) Singer, 1973
 Collybia pseudodotiophora Hruby, 1930
 Collybia pseudolacerata Hruby, 1930
 Collybia pseudoprolixa Raithelh., 1971
 Collybia pseudopura Dennis, 1968
 Collybia pullida Velen., 1920
 Collybia purpurea (Berk. & M.A.Curtis) Dennis, 1951
 Collybia purpureogrisea (Petch) Pegler, 1986
 Collybia pusilla Lebedeva, 1930

R 

Collybia reicherti Velen., 1920
 Collybia reineckeana Henn., 1896
 Collybia reisneri Velen., 1920
 Collybia reticulata Velen., 1922
 Collybia rhizinifera Velen., 1947
 Collybia rhizogena Henn., 1900
 Collybia rhizophora Velen., 1920
 Collybia rionegrensis Singer, 1989
 Collybia robiniae Velen., 1939
 Collybia roblinensis Velen., 1922
 Collybia romagnesii Bon, 1996
 Collybia rosella Velen., 1920
 Collybia rubicola Velen., 1939
 Collybia rubra Rick, 1938
 Collybia rufata (Berk.) Manjula, 1983
 Collybia rufescens Velen., 1920
 Collybia ruficeps Killerm., 1930
 Collybia rufocuprea Raithelh., 1974

S 

Collybia sabali (Berk.) Dennis, 1951
 Collybia scrobiculata R.Heim, 1968
 Collybia sedula P.W.Graff, 1935
 Collybia semiusta (Berk. & M.A.Curtis) Dennis, 1951
 Collybia sericea Rick, 1919
 Collybia sericipes (Berk. & M.A.Curtis) Dennis, 1951
 Collybia sierraleonis Beeli, 1938
 Collybia sierralonis Beeli, 1938
 Collybia silvatica Raithelh., 1972
 Collybia similis Hruby, 1930
 Collybia siticulosa Banning & Peck, 1891
 Collybia solidipes Kauffman, 1930
 Collybia solitaria Singer, 1989
 Collybia steinmannii (Raithelh.) Raithelh., 1983
 Collybia striatipes Velen., 1920
 Collybia striatulata Lloyd, 1900
 Collybia strobilina Velen., 1920
 Collybia suballiodora Raithelh., 1990
 Collybia subasema (Raithelh.) Raithelh., 1993
 Collybia subclavata W.G.Sm., 1903
 Collybia subclusilis G.Stev., 1964
 Collybia subconfluens Henn., 1899
 Collybia subdecumbens Peck, 1913
 Collybia subdryophila Henn., 1901
 Collybia subelavata W.G.Sm., 1903
 Collybia subelevata W.G.Sm., 1903
 Collybia subfunicularis Murrill, 1946
 Collybia subhyalina A.Blytt, 1905
 Collybia subhybrida Singer, 1965
 Collybia sublaccata (Berk. & Broome) Pegler, 1986
 Collybia subnuda (Ellis ex Peck) Gilliam, 1976
 Collybia subrigua Banning & Peck, 1891
 Collybia sulcata Velen., 1939
 Collybia sulcatipes (Murrill) Pegler, 1987
 Collybia sulcatissima Rick, 1938
 Collybia sulphurea Henn., 1901
 Collybia syringea Singer, 1955

T 

Collybia teleoianthina Métrod, 1937
 Collybia tenerrima Velen., 1939
 Collybia terginoides Svrček & Kubička, 1964
 Collybia terrestris Velen., 1947
 Collybia thymicola Velen., 1947
 Collybia transmutans Overh., 1934
 Collybia trinitatis Dennis, 1951
 Collybia truncata Peck, 1913
 Collybia truncorum Velen., 1920
 Collybia tuberifera Velen., 1920
 Collybia tuberosa (Bull.) P.Kumm., 1871
 Collybia tucumanensis Singer, 1952

U 

Collybia umbilicata (Dennis) Dennis, 1970
 Collybia umbonatella Singer, 1943
 Collybia umbraticoides Corner, 1994
 Collybia umbrinescens Murrill, 1951
 Collybia underwoodii (Murrill) Pegler, 1987
 Collybia urubambae Singer, 1962
 Collybia ushuvaiensis (Speg.) Sacc., 1891

V 

Collybia variabilis (Raithelh.) Raithelh., 1993
 Collybia velutinopunctata Lj.N.Vassiljeva, 1973
 Collybia vestipes Velen., 1920
 Collybia vindobonensis Höhn., 1914
 Collybia violacea Beeli, 1933
 Collybia viridis Beeli, 1938
 Collybia vulgaris Singer, 1948

W 

Collybia westii (Murrill) Singer, 1951

Y 

Collybia yerilla Grgur., 1997

Z 

Collybia zenkeri Henn., 1895
 Collybia zonata (Peck) Sacc., 1887

Примітки

Посилання 
 

 
Колібія
Колібія